Lyda steht für:

Vornamen:
Lyda Conley (1869–1946), US-amerikanische Juristin
Lyda Borelli (1884–1959), italienische Schauspielerin
Lyda Salmonova (1889–1968,) tschechische Schauspielerin
Lyda Lubienė (* 1957), litauische Unternehmerin 

Orte:

Lida, eine Stadt im Westen Weißrusslands